Суперкубок Хорватії з футболу 2003  — 5-й розіграш турніру. Матч відбувся 20 липня 2003 року між чемпіоном Хорватії Динамо (Загреб) та володарем кубка Хорватії Хайдук (Спліт).

Матч

Деталі

Посилання 
 Суперкубок Хорватії на rsssf 

2003
Хорватія
2003 у хорватському спорті